Shuckburgh steht für:

 Shuckburgh (Mondkrater), benannt nach Sir George Shuckburgh-Evelyn, 6. Baronet
 Lower Shuckburgh, Dorf in Warwickshire, England

Shuckburgh ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Arthur Evelyn Shuckburgh (1909–1994), britischer Diplomat und Nahost-Experte
 Evelyn Shuckburgh (1909–1994), britischer Diplomat und Funktionär des Roten Kreuzes
 John Evelyn Shuckburgh (1877–1953), britischer Kolonialverwalter (Nigeria, Palästina)
 Richard Shuckburgh (1596–1656), königlich-britischer Offizier und Politiker; Vater von Sir John Shuckburgh, 1. Baronet

 Inhaber der Shuckburgh Baronetcy, of Shuckburgh in the County of Warwick:
 Sir John Shuckburgh, 1. Baronet (1635–1661)
 Sir Charles Shuckburgh, 2. Baronet (1659–1705), Politiker
 Sir John Shuckburgh, 3. Baronet (1683–1724)
 Sir Stewkley Shuckburgh, 4. Baronet (1711–1759)
 Sir Charles Shuckburgh, 5. Baronet (1722–1773)
 Sir George (Augustus William) Shuckburgh-Evelyn, 6. Baronet (1751–1804), britischer Politiker, Mathematiker und Astronom
 Sir Stewkley Shuckburgh, 7. Baronet (ca. 1760–1809)
 Sir Francis Shuckburgh, 8. Baronet (1789–1876)
 Sir George Thomas Francis Shuckburgh, 9. Baronet (1829–1884)
 Sir Stewkley Frederick Draycott Shuckburgh, 10. Baronet (1880–1917)
 Sir Gerald Francis Stewkley Shuckburgh, 11. Baronet (1882–1939), High Sheriff von Warwickshire 
 Sir Charles Gerald Stewkley Shuckburgh, 12. Baronet (1911–1988), High Sheriff von Warwickshire
 Sir Rupert Charles Gerald Shuckburgh, 13. Baronet (* 1949)